Липский сельский Совет — сельский Совет на территории Несвижского района Минской области Республики Беларусь.

Состав 
Липский сельсовет включает 7 населённых пунктов:
 Великая Липа — деревня.
 Бояры — деревня.
 Высокая Липа — агрогородок.
 Еськовичи — деревня.
 Заушье — деревня.
 Квачи — деревня.
 Крутой Берег — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Клепачи — деревня.
 Панютичи — деревня.

См. также 
 Несвижский район

Примечания

Ссылки 
 Несвижский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Несвижского района